Позавчера (третьего дня, третьеводни) — два дня назад, день перед вчера, накануне вчерашнего дня.
 Позавчера (фильм) — венгерский художественный фильм 1981 года.